Erlangen grad je u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj. Osmi grad po veličini u Bavarskoj nalazi se na rijeci Rednitz.

Stanovništvo
Kretanje broja stanovnika

Partnerski gradovi

Eskilstuna, Švedska
Rennes, Francuska, 
Vladimir, Rusija
Jena, Njemačka, 
Stoke-on-Trent, Velika Britanija
San Carlos
Beşiktaş, Turska
Venzone, Italija
Shenzhen, Kina
Richmond, Virginia, SAD
Cumiana, Italija

Poznate osobe
Georg Simon Ohm, njemački fizičar.
Charlie Bauerfeind, njemački inženjer zvuka te glazbeni producent 
Eduard Buchner, njemački kemičar
Lothar Matthäus, njemački nogometni trener i bivši nogometaš

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Ostali projekti

Izvor

Gradovi u Njemačkoj
Bavarska